Razcèp je lahko:
razcep atomskega jedra ali jedrska cepitev v fiziki
avtocestni razcep
razcep ali faktorizacija števil in izrazov v matematiki
praštevilski razcep v matematiki